Carina Alexandra Militaru (ur. 11 stycznia 2001 w Braszowie) – rumuńska skoczkini narciarska reprezentująca klub CSS Braşovia. Uczestniczka mistrzostw świata juniorów (2018) oraz europejskiego festiwalu młodzieży Europy (2017). Medalistka mistrzostw kraju.

Przebieg kariery 
Pierwszy występ na arenie międzynarodowej w zawodach pod egidą FIS zaliczyła 28 września 2013 roku w Râșnovie w konkursie FIS Cup. Zajęła wówczas dziewiąte miejsce. W marcu następnego roku zadebiutowała w Pucharze Kontynentalnym w Falun, gdzie zajmowała miejsca na przełomie pierwszej i drugiej dziesiątki zawodów.

Sezon 2014/2015 spędziła wyłącznie startując w zawodach FIS Cup, gdzie najlepsze występy zaliczyła w Râșnovie plasując się kolejno na czwartym i siódmym miejscu.

W połowie grudnia 2016 roku zaliczyła swój kolejny występ w zawodach Pucharu Kontynentalnego biorąc udział w zawodach w Notodden plasując się na miejscach w piątej dziesiątce konkursów. W lutym 2017 roku wzięła udział w zawodach europejskiego festiwalu młodzieży Europy rozgrywanych w tureckim Erzurum. Konkurs ten zakończyła na dziewiątym miejscu straciwszy ponad sto punktów do zwyciężczyni.

15 grudnia 2017 roku pojawiła się na starcie zawodów Pucharu Świata w Hinterzarten, gdzie odpadła w kwalifikacjach zajmując pięćdziesiąte trzecie miejsce. Dzień później wystartowała w konkursie drużynowym zajmując ostatnie, jedenaste miejsce w stawce. Na początku lutego 2018 roku wystąpiła w mistrzostwach świata juniorów w Kanderstegu. Konkurs indywidualny zakończyła będąc sklasyfikowaną na czterdziestym trzecim miejscu, a zaś konkurs drużynowy na miejscu dwunastym. Z początkiem marca ponownie pojawiła się na starcie Pucharu Świata startując w Râșnovie, lecz podobnie jak w Niemczech, jej starty zakończył się na kwalifikacjach.

W październiku 2018 wystartowała w kwalifikacjach do finałowego konkursu Letniego Grand Prix w Klingenthal, w których wywalczyła awans do konkursu głównego, lecz ze względu na silnie wiejący wiatr konkurs ten został odwołany i w nim nie wystąpiła.

W listopadzie i grudniu 2018 startowała w Lillehammer oraz w Prémanon w ramach Pucharu Świata. Do wszystkich trzech konkursów w Norwegii, oraz dwóch we Francji nie zdołała awansować.

Mistrzostwa świata juniorów

Zimowy olimpijski festiwal młodzieży Europy

Puchar Świata

Miejsca w klasyfikacji generalnej

Miejsca w poszczególnych konkursach Pucharu Świata

Letnie Grand Prix

Miejsca w klasyfikacji generalnej

Miejsca w poszczególnych konkursach LGP

Puchar Kontynentalny

Miejsca w klasyfikacji generalnej

Miejsca w poszczególnych konkursach Pucharu Kontynentalnego

Letni Puchar Kontynentalny

Miejsca w klasyfikacji generalnej

Miejsca w poszczególnych konkursach Letniego Pucharu Kontynentalnego

FIS Cup

Miejsca w klasyfikacji generalnej

Miejsca w poszczególnych konkursach FIS Cup

Uwagi

Przypisy

Bibliografia 
 
 

Rumuńskie skoczkinie narciarskie
Sportowcy związani z Braszowem
Ludzie urodzeni w Braszowie
Urodzeni w 2001